Stern
 (6373) Stern
 Abraham Stern
 Bernard Stern
 Daniel Stern
 Elazar Sztern
 Howard Stern
 Julius Stern
 Mordechaj-Chajjim Sztern
 Sara Sztern-Katan
 William Stern